5 km – przystanek kolejowy w rejonie unieckim, w obwodzie briańskim, w Rosji
 5 km – przystanek kolejowy w miejscowości Wiaźma, w rejonie wiaziemskim, w obwodzie smoleńskim, w Rosji
 5 km – przystanek kolejowy w miejscowości Kamienobród, w rejonie jaworowskim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie
 5 km – przystanek kolejowy w miejscowości Borki Wielkie, w rejonie tarnopolskim, w obwodzie tarnopolskim, na Ukrainie